Thevenotia är ett släkte av korgblommiga växter. Thevenotia ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Korgblommiga växter
Thevenotia